HIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Highbury (Australia)